La route départementale 908, ou RD 908, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 8BIS dans les Bouches-du-Rhône, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 208 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 308 dans les Hauts-de-Seine
 l'ancienne RN 408 en Meurthe-et-Moselle et dans la Meuse, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 608 dans l'Hérault, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 808 dans l'Orne, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes des Bouches-du-Rhône
 Routes de l'Hérault
 Routes de Meurthe-et-Moselle
 Routes de la Meuse
 Routes de l'Orne
 Routes des Hauts-de-Seine

908